Рам Дас или Рам Дасс — имя, означающее «слуга Бога» или «слуга Рамы»:
 Рам Дасс (1931—2019) — американский гуру, психолог и писатель. Гуру Рам Дас (1534—1581) — сикхский гуру.